La Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine 1994-1995, abbreviata in Prva liga NS BiH 1994-1995, è stata la prima edizione del campionato di calcio della comunità musulmana della Bosnia Erzegovina.

Contesto storico 
Il campionato fu disputato dalle squadre delle città appartenenti all'area della Bosnia governata dalle forze musulmane. Contestualmente a questo torneo furono disputate altre competizioni sia nella Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia (Prva liga Herceg-Bosne 1994-1995) che nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (solo la coppa, non il campionato), entrambe non riconosciute dalla UEFA.

Squadre partecipanti

Profili

Formula
Il campionato era formato da 22 squadre, divise in tre gruppi, da sei squadre ciascuno più un quarto formato da quattro squadre. Per ogni gruppo le migliori due squadre partecipavano agli spareggi per il gruppo finale, formato poi da quattro squadre. Il club vincitore fu il .

Primo turno 
Legenda:
      Ammesso agli spareggi

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo di Sarajevo

Gruppo di Jablanica

Gruppo di Tuzla

Gruppo di Zenica

Play-off 
I play-off sono stati disputati a Zenica.

Turno preliminare
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 e 5 agosto 1994

Girone finale 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Kup NS BiH 1994-1995

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu
 sportsport.ba

Calcio nel 1994
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
1994-1995